Fairland ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fairland (Illinois)
 Fairland (Indiana)
 Fairland (Maryland)
 Fairland (Michigan)
 Fairland (Minnesota)
 Fairland (Oklahoma)
 Fairland (Pennsylvania)
 Fairland (Texas)
 Fairland (Virginia)
 Fairland Heights (Maryland)

Schiffe
 Fairland (Schiff)
 Fairland, 1968 bis 1971 Name des Kreuzfahrtschiffs RMS Carinthia (Schiff, 1956)